

Плесьна — гміна в Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Плесьна — село в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Плесьна — село в гміні Бендзіно Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства